Ярмиш Юрій Феодосійович (25 травня 1935, Дніпродзержинськ — 23 жовтня 2013) — український письменник, майстер авторської казки. 
 Ярмиш Олександр Назарович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України, генерал-майор.